Escobillo puede referirse a:
el nombre común de la planta Adenocarpus complicatus;
el nombre común de la planta Eugenia capuli.